Анатольевка () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 30 человек. Почтовый индекс — 27011. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,203 км². Код КОАТУУ — 3521783503.

Местный совет 
27011, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Марково, тел. 2-13-76, 5-13-76

Ссылки 
 Анатольевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района